Сандра Луиза Мод Эдлинд Фриберг (; ) — шведская актриса, модель и политик.

Биография 
Родилась 15 июля 1946 года в Стокгольме, дочь врача  (1915—1990) и политика и президента автомобильного профсоюза  (1921—2006), внучка архитектора  (1877—1960). В 1964 году снималась в детском сериале «Мы — на острове Сальткрока», в роли Малин Мелкерссон, сериал часто транслируется на шведском телевидении. Автором сценария была Астрид Линдгрен. В 1969 году окончила . Снялась в около 600 эпизодах телесериала ".

Получила положительные отзывы за роль в фильме «» 1971 года со Стивом Маккуином в главной роли. В 1971 году снялась в фильме «Lockfågeln». В 1994 году снялась в клипе «» группы Sven-Ingvars. С 1996 по 1999 год играла главную роль в мыльной опере «».

С 1966 года была замужем за доцентом Стеном Фрибергом до его смерти в 2017 году.

Политическая деятельность 
Член партии Либералов. С 2003 года заместитель в Риксдаге, с 1 января 2006 года член парламента. Была исключена из Риксдага после неудачных . В настоящее время является представителем Фонда общества Стриндберга.

Фильмография 
 1964 — Vi på Saltkråkan
 1964 — Tjorven, Båtsman och Moses
 1965 — Tjorven och Skrållan
 1966 — Tjorven och Mysak
 1967 — Skrållan, Ruskprick och Knorrhane
 1968 — Vi på Saltkråkan
 1971 — Lockfågeln
 1971 — Le Mans
 1996—1999 — Vänner och fiender
 2007 — Barnvakten
 2010 — Morden i Sandhamn
 2010 — Psalm 21
 2013 — Stugan i skuggan
 2019 — Quicksand

Роли в театре 
 1986 — 
 1987 — 
 1989 — 
 1992 — Мадикен.

Примечания

Ссылки 
 Man blir ju ganska stämplad (interview with Louise Edlind about 40 years of being identified with «Malin»)
 
 Луиза Эдлинд на сайте Риксдага.

Киноактрисы Швеции
Женщины-Политики Швеции